Belle époque, een historische periode
 Belle Epoque (band), een Franse muziekgroep
 Belle Epoque (1990), een film van Nikola Stojanovic
 Belle Epoque (1992), een film van Fernando Trueba
 La Belle Époque (2014), een film van Albert Tudieshe
 La Belle Époque (2019), een film van Nicolas Bedos